Кортава - грузинская фамилия:

 
 Кортава, Роман Юзович (род. 1962) — финансист.
 Кортава, Татьяна Владимировна (род. 1960) — российский учёный-педагог, филолог, член-корреспондент РАО (2017).